Abdul Jeleel Ajagun (Lagos, 10 februari 1993) is een Nigeriaans voetballer die bij voorkeur als offensieve middenvelder  speelt.

Clubcarrière 
Ajagun debuteerde in 2009 in het betaald voetbal bij Dolphin FC. Daarvoor maakte hij in de volgende seizoenen 39 doelpunten in 92 wedstrijden in Nigeriaanse Premier League. Hij werd in het seizoen 2010/11 Nigeriaans landskampioen met de club.

Ajagun tekende op 28 augustus 2013 vervolgens een vierjarig contract bij Panathinaikos. Daarvoor maakte hij op 15 september 2013 zijn debuut in de Super League, tegen Platanias. Hij scoorde die wedstrijd meteen. Aan het eind van zijn eerste seizoen bij de club wonnen zijn teamgenoten en hij de Beker van Griekenland. Ajagun speelde in 2,5 jaar meer dan zestig competitiewedstrijden voor Panathinaikos en scoorde daarin tien keer. De club verhuurde hem in januari 2016 voor een half seizoen aan Levadiakos en in juli 2016 voor een jaar aan Roda JC Kerkrade. In 2017 ondertekende hij een tweejarig contract bij KV Kortrijk met een optie op nog een seizoen. In januari 2019 werd hij uitgeleend aan het Cypriotische Omonia Nicosia. Op 6 oktober 2020 werd zijn contract bij Kortrijk ontbonden.

Statistieken

Interlandcarrière 
Ajagun nam met Nigeria –17 deel aan het WK onder 17 in 2009, dat werd georganiseerd in Nigeria. Op dat toernooi eindigde Nigeria als tweede. In 2013 nam hij met Nigeria –20 deel aan het WK –20 in Turkije.

Erelijst 

Nigeriaans voetballer